Guillermo Martínez Arcas, homme politique espagnol ;
 Jorge Arcas, coureur cycliste espagnol ;

Divers 
 Arcas est, dans la mythologie grecque, le fils de Zeus et de Callisto.
 Arcas est une fusée américaine.
 Super Arcas est une fusée américaine.
 Arcas est un genre de papillons de la sous-famille des Theclinae
Patronyme hispanique